Альфа Этники 1988/1989 () — 53-й сезон чемпионата Греции по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Чемпионат Греции на rsssf.com

1988/1989
Греция
Греция
Спорт в Греции в 1988 году
Спорт в Греции в 1989 году